Assigny (Cher)
Assigny (Seine-Maritime)